Onderdistrict in Indonesië
 Tambelang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Tambelang (Krucil), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Tambelang (Karangsembung), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java